Se llama Metacoin a una criptomoneda de una red superpuesta a otra red que dispone de una cadena de bloques. Permiten almacenar metadatos para construir nuevas aplicaciones como activos digitales, agentes autónomos, guardar direcciones, etc. Cada metacoin puede soportar una serie de nuevas aplicaciones pero todas las implementaciones manejan activos digitales de forma que las nuevas monedas digitales que aportan pueden ser emitidas usando la infraestructura que provee cualquier otro metacoin.

Típicamente, la cadena de bloques subyacente es Bitcoin. Ejemplos de metacoins sobre bitcoin son: Mastercoin y Counterparty.

Referencias

Criptomonedas